Bernardini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Bernardini (* 1942), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Alessandro Bernardini (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Alfredo Bernardini (* 1961), italienischer Oboist, Hochschullehrer und Dirigent
 Antonino Bernardini (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Antonio Bernardini (* 1957), italienischer Diplomat
 Attilio Bernardini (1888–1975), brasilianischer Gitarrist und Komponist
 Edmondo Bernardini (1879–1955), Generalabt des Zisterzienserordens
 Filippo Bernardini (1884–1954), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Francesco Bernardini († 1762), italienischer Maler und Bühnenbildner
 Fulvio Bernardini (1905–1984), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giuseppe Germano Bernardini (* 1928), italienischer Erzbischof von Izmir
 Marcello Bernardini (auch: Marcello di (da) Capua; * um 1730, † nach 1799), italienischer Komponist und Librettist
 Micheline Bernardini (* 1927), französische Striptease-Tänzerin
 Patrick Bernardini (* 1962), französischer Rallyefahrer 
 Roberto Bernardini (* 1944), italienischer Golfer